Но́вая волна́ 2002 (; ) — 1-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который состоялся с 31 июля по 4 августа 2002 года в Дзинтари, Юрмала. Проводился первый раз, основателями являются Раймонд Паулс и Игорь Крутой. По официальным данным участвовало 15 участников из 10 стран мира. Победителем стала российская группа Smash!!.

Участники

Ведущие 
 Лера Кудрявцева
 Максим Галкин

Специальные гости на «Новой волне» 
 Тото Кутуньо
 Алла Пугачева
 Филлипп Киркоров
 Алсу
 Мария Наумова
 Анжелика Варум
 Лу Бега
 Группа Brainstorm
 Леонид Агутин
 Валерий Леонтьев
 «Дискотека Авария»
 «Руки вверх!»
 «Океан Ельзи»
 «Танцы минус»
 «Сливки»

Члены жюри 
 Игорь Крутой — сопредседатель жюри
 Раймонд Паулс — сопредседатель жюри
 Алла Пугачёва — муза фестиваля

Интересные факты 
 По официальным данным, конкурс «Новая волна» в прямом эфире просмотрело более 750 тысяч человек, что на тот момент превысило количество просмотров финала конкурса песни «Евровидение». День закрытия конкурса посмотрело около 1 миллиона человек только среди жителей Москвы. Это был самый масштабный прямой эфир в столице в 2002 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2002 год в музыке
«Новая волна» по годам